Le nom dUSS Farenholt a été porté par plusieurs navires de lUnited States Navy :

 l', un destroyer de la classe Clemson, en service de 1921 à 1930 ;
 l', un destroyer de la classe Benson, en service de 1942 à 1946.

Farenholt